Contea di Dewey o Dewey County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Dewey (Dakota del Sud)
 Contea di Dewey (Oklahoma)